Cristián Sánchez (né en 1972), journaliste et présentateur de télévision chilien ;
  (né en 1951), réalisateur chilien ;
  (né en 1991), joueur de football argentin ;
 Cristian Sánchez Prette (né en 1985), joueur de football argentin.